Miguel Hidalgo Dos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Miguel Hidalgo Dos, Guanajuato, León, 
 Miguel Hidalgo Dos, Chiapas, Salto de Agua, 

Robotskapade Mexikoförgreningar